Andrzej Zamoyski kan syfta på bland andra:

 Andrzej Hieronim Zamoyski (1716-1792), polsk kronstorkansler
 Andrzej Artur Zamoyski (1800-1874), polsk inrikesminister